

Sigle 
 Caporal maggiore scelto – grado militare dell'Esercito Italiano, ufficialmente abbreviato in C.le magg. sc.
 Carburi metallici sinterizzati – materiali per macchine utensili
 Compact muon solenoid – rivelatore di particelle al Large Hadron Collider del CERN
 Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini

Codici 
 CMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Scusciuban (Somalia)
 cms – codice ISO 639-3 della lingua messapica

Informatica 
 Code morphing software – software per microprocessori VLIW
 Color management system – software per la gestione del colore in ambito grafico
 Content management system – software per la gestione dei contenuti 
 Conversational monitor system – componente dei sistemi operativi.
 Cryptographic Message Syntax – Sintassi del messaggio criptografico

Economia 
 Commissione massimo scoperto – percentuale variabile applicata dalle banche per conti scoperti o fuori il fido concesso dalle stesse banche
 Constant maturity swap – tipologia di obbligazione, titoli indicizzati al tasso swap